Truck (camion in inglese) può riferirsi a:

Sport
 Truck – componente dello skateboard
 Truck racing – gare automobilistiche tra camion

Persone
 Truck Robinson – ex giocatore e allenatore di pallacanestro statunitense

Altri progetti